Боровушка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Боровушка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области;
 Боровушка — деревня в Талицком городском округе Свердловской области;
 Боровушка — деревня в Упоровском районе Тюменской области;
 Боровушка — деревня в Угличском районе Ярославской области;

Реки 
 Боровушка (приток Ангасяка) — в Башкортостане;
 Боровушка (приток Белой) — в Алтайском крае;
 Боровушка — приток Иленки, притока Ницы, в Свердловской области;
 Боровушка — в Курганской области;
 Боровушка — приток Тяжина в Кемеровской области;
 Боровушка (приток Чичкаюла) — в Томской области;
 Боровушка — приток Кольчума;

Озеро 
 Боровушка — озеро в Еткульском районе Челябинской области;